Kampong Chhnang kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Kampong Chhnang, provins, 
 Kampong Chhnang (provinshuvudstad), 
 Kampong Chhnang (distrikt), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar